Парламентские выборы в Бенине проходили 31 марта 2007 года после переноса с 25 марта из-за организационных проблем. В выборах участвовало 26 политических партий и 2 158 кандидатов. В результате победу одержала партия Силы каури за возрождающийся Бенин, получившая 35 из 83 мест парламента. Явка составила 58,69%..

Результаты

Примечания 

Бенин
Выборы в Бенине
2007 год в Бенине
Март 2007 года